Itamaraca kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Itamaracá, ort, Pernambuco, Ilha de Itamaracá, 
 Ilha de Itamaracá (kommun), Pernambuco, 

Robotskapade Brasilienförgreningar